Circuit des Ardennes 1906 – odbył się 13 sierpnia 1906 roku w Bastogne. Zwyciężył Belg – Arthur Duray.

Wyniki

Bibliografia 
 

1906 w Belgii
Rezultaty wyścigów Grand Prix 1906